Nasum (band), Zweedse grindcoreband
Näsum, plaats in de gemeente Bromölla in het Zweedse landschap Skåne